Nick Jr. es un canal de televisión por suscripción español de origen estadounidense operado por Paramount Networks EMEAA, filial de Paramount Global, que fue lanzado al aire el 1 de julio de 2010. Su programación se centra en la emisión de dibujos animados enfocados a un público preescolar de entre 3 a 6 años de edad.

Programación 
 Las pistas de Blue
 Abby Hatcher
 Las mascotas maravilla
 Dora, la exploradora
 Zack y Quack
 La Patrulla Canina
 Santiago de los mares
 Becca y su pandilla Little Charmers Go, Diego, Go! El día que Henry conoció Bubble Guppies Butterbean's Café Kid-E-Cats Equipo Umizoomi Max y Ruby El Pequeño Reino de Ben y Holly
 Rusty Rivets
 Shimmer y Shine Ni Hao, Kai-Lan Fresh Beat Band:Los Espías
 Sunny Day
 Pequeño Bill
 Wallykazam
 Top Wing
 Blaze y los Monster Machines
 Dora y sus amigos
 Peppa Pig
 The Backyardigans

Véase también 
 MTV Networks
 Nickelodeon

Canales de televisión por suscripción de España
Cadenas de televisión en alta definición de España
Nick Jr.
Canales y estaciones de televisión fundados en 2010
Paramount International Networks